Gold Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gold Hill Township (Illinois)
 Gold Hill Township (North Carolina)